Chatpat (Чатпат) е най-старата и най-голямата IRC мрежа в България. Преди мрежата се е казвала UniBG, но тъй като част от сървърите се отделят, мрежата сменя името си.

Chatpat използва ratbox ircd за сървъри и ratbox services. Всички сървъри в мрежата използват SSL поддръжка и всяка връзка между сървърите е SSL. От 2013 година е въведена поддръжката на псевдоними на кирилица. Последното ново нещо добавено в мрежата е добавянето на поддръжка на аудио и видео в  уеб чата.

Към началото на 2022 г. мрежата вече не съществува.

Списък на сървърите които бяха в Chatpat IRC Network 

SSL портове: 6679, 6697, 9999

Външни препратки 
 Официална страница на Chatpat IRC Network
 Chatpat във Facebook 

Интернет в България
Незабавни съобщения